Окремість (, , ) –

 1) Здатність мінералів розколюватись за певною системою на шматки (на відміну від спайності).
 2) Окрема частина чого-небудь цілого.

Див. також 

 окремість гірських порід,
 окремість кульова,
 окремість Мурчісонова,
 окремість овалоїдна,
 окремість пластинчаста,
 окремість подушкоподібна,
 окремість стовпчаста,
 окремість сфероїдальна,
 окремість тонкопластинчаста,
 Базальтова окремість.

Література